Рымарев — русская фамилия. Известные носители:

 Рымарев, Дмитрий Георгиевич (1909—2000) — советский оператор документального кино.
 Рымарев, Евгений Владимирович (род. 1988) — казахстанский хоккеист.

См. также 
 Рымарь